Maurice Foley (homme politique) (1925–2002), homme politique britannique
Maurice B. Foley (né 1960), juge à la United States Tax Court